Gauthier de Fauconval, né le , est un comédien belge, formé au Conservatoire royal de Bruxelles dont il sortit en 2006. Il double régulièrement sur des séries destinées à la jeunesse comme le personnage de Maxi (Facundo Gambandé) de la série Violetta ou Pin Hawthorne (Freddy Carter) dans la série Zoe et Raven. On a pu également le voir dans la série Un village français dans le rôle de Jérôme Michelet.

Théâtre 
 2004 : Fracasse de Théophile Gautier : Scapin
 2004 : Occupe-toi d'Amélie de Georges Feydeau : Adonis et Mouilletu
 2005 : Les Abîmés de Michaël Cohen : Épinart
 2007 : Port d'âmes d'Arielle Bloesch : Timac
 2008 : Beautiful Thing de Jonathan Harvey au Théâtre de Poche : Jamie
 2008 : Le Major Cravachon et L'Affaire de la rue de Lourcine d'Eugène Labiche : Antonin et Lenglumé
 2009 : Venise sous la neige de Gilles Dyrek au Théâtre de la Flûte enchantée et au festival Bruxellons : Jean-Luc
 2010 : Pour ceux qui restent de Pascal Elbé au Théâtre de la Flûte enchantée : Gégé
 2010 : Sambre d'après Yslaire à la Citadelle de Namur : Bernard Sambre
 2011 : Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand au Théâtre de la Place des Martyrs : Christian
 2012 : 1000 francs de récompense de Victor Hugo au Théâtre de la Place des Martyrs : Edgar Marc
 2013 : Tailleur pour dames de Georges Feydeau au Théâtre de la Place des Martyrs : Moulineaux
 2013 : Le Misanthrope de Molière au Théâtre de la Place des Martyrs : Acaste
 2014 : Les Géants de la Montagne de Pirandello au Théâtre de la Place des Martyrs : Milordino
 2015 : Les Bas-Fonds de Maxime Gorki au Théâtre de la Place des Martyrs : Satine

Filmographie

Cinéma 
 2005 :  de Frank Van Mechelen : Luc Florent
 2008 : Henry de Sart de Joël Warnant : Luc
 2008 : Les Barons de Nabil Ben Yadir : le serveur
 2009 : Si gentil (court métrage) de Christian Mahieu et Christophe De Groef : Pierre
 2009 : Protéger et servir d'Éric Lavaine : Rémi
 2010 : Moi, Michel G., milliardaire, maître du monde de Stéphane Kazandjian : responsable shooting

Télévision 
 2005 : Austerlitz, ou la Victoire en marchant de Jean-François Delassus : le prince Dolgorouki
 2007 : Septième Ciel Belgique (série télévisée, saison 2) de Luc Boland et André Chandelle : Félix
 2009 : Fragonard, le mystère des écorchés de Jacques Donjean : Beauvais
 2009 : Le Pot de colle de Julien Seri : le réceptionniste
 2010 : Un village français, réalisation Philippe Triboit et Jean-Marc Brondolo : Jérôme Michelet
 saison 3 épisodes 5 à 7 et ép. 9 et 10
 2011 : Un village français, réalisation Philippe Triboit et Jean-Marc Brondolo : Jérôme Michelet
 saison 3 épisodes 11 : Le traître et 12 : Règlements de comptes
 2012 : Passage du désir de Jérôme Foulon : Patrick Kantor
 2013 : Un village français, réalisation Jean-Marc Brondolo : Jérôme Michelet
 saison 5 épisode 4 : La répétition 
 2016 : Un village français, réalisation Jean-Philippe Amar : Jérôme Michelet
 saison 7 épisode 1 à 5 : Derrière le mur, Le carnet, Rue Marcel Larcher, Les 4 du maquis, Les devoirs de mémoire

Doublage

Cinéma

Films 
 2007 : Ben X : Desmet (Maarten Claeyssens)
 2008 : How to Be : Ronnie (Johnny White)
 2008 : Flashbacks of a Fool : Joe Scott adolescent (Harry Eden)
 2009 : Spanish Movie : le policier efféminé ( ? )
 2010 : La Machine à démonter le temps : Jacob (Clark Duke)
 2010 : Everybody's Fine : le directeur artistique (Debargo Sanyal)
 2011 : Gantz : Masaru Kato (Ken'ichi Matsuyama)
 2011 : Les Boloss : Neil Sutherland (Blake Harrison)
 2011 : Votre Majesté : Courtney (Rasmus Hardiker)
 2012 : Halo 4: Forward Unto Dawn : Junjie JJ Chen (Osric Chau)
 2012 : Kenshin le vagabond : Kenshin Himura (Takeru Satō)
 2012 : Fight Games : John Stevenson (Ricky Mabe)
 2013 : Puzzle : voix additionnelles
 2014 : Le Monde de Nathan : Luke Shelton (Jake Davies)
 2014 : Une seconde chance : Bobby / Aaron (Robby Rasmussen)
 2014 : Capitaine Dent de Sabre : Le Trésor de Lama Rama : le roi Rufus (Anders Baasmo Christiansen)
 2015 : Un prof pas comme les autres 2 : Cédric  ()
 2015 : McFarland : Jose Cardenas (Johnny O)
 2016 : Free Dance : Kyle (Richard Southgate)
 2017 : A Ghost Story : le magicien (Jared Kopf)
 2018 : Oups : Jeremy (Jace Norman)
 2018 : Assassination Nation : Marty Kolker (Noah Galvin)
 2018 : The Open House : Ed (Leigh Parker)
 2018 : Don't Worry, He Won't Get Far on Foot : Joseph (Lou Wilson)
 2019 : Une famille sur le ring : Calum (Jack Gouldbourne)
 2022 : Ne dis rien : Björn (Morten Burian)

Films d'animation 
 2001 : Initial D: Third Stage : Miyara
 2008 : Tamagotchi : La Plus Belle Histoire de l'univers : Otogitchi
 2009 : Kérity la maison des contes : Peter Pan
 2010 : Naruto Shippuden: The Lost Tower : Minato Namikaze
 2011 : Lettre à Momo : Kawa
 2011 : Onigamiden : La Légende du Dragon millénaire : Kinta et un ami de Jun
 2011 : The Prodigies : Justin
 2012 : Pinocchio : Chat
 2012 : Naruto Shippuden: Road to Ninja : Minato Namikaze
 2013 : Iron Man : L'Attaque des technovores : Ezekiel Stane
 2014 : Avengers Confidential : La Veuve noire et le Punisher : Amadeus Cho
 2016 : Un conte peut en cacher un autre : la petite sœur et le vieux nain
 2022 : Unicorn Wars : Mignonnet

Télévision

Téléfilms 
 Freddy Carter dans :
 Zoe et Raven : Noël Ensemble (2018) : Peter « Pin » Hawthorne
 Zoe et Raven : La Saint Valentin (2019) : Peter « Pin » Hawthorne

 Jace Norman dans :
 Oups ! (2018) : Jeremy Martin
 Bixler Valley : Enquête au lycée (2019) : Xander DeWitt

 2009 : Skyrunners : L'Odyssée des frères Burns : Tyler Burns adulte (Joey Pollari)
 2011 : Bonne chance Charlie, le film : P.J. Duncan (Jason Dolley)
 2011 : Le Geek charmant : Ari (David Del Rio)
 2012 : Let It Shine : Kris McDuffy (Trevor Jackson)
 2016 : Le Swap : on a échangé nos corps : Owen (Kolton Stewart)
 2017 : Gun Shy : Ramon (Fernando Godoy)
 2020 : Zombies 2 : Brad (Darian Mark)

Séries télévisées

Séries d'animation 
{{Colonnes|nombre=2|
 Les 7N : Timide
 Air Gear : BlugMan
 Akashic Records of Bastard Magic Instructor : Gibul
 Ante Chris : Chris
 Beyblade: Metal Masters : DaShan Wong
 Black Cat : Leon Elliott
 Bungô Stray Dogs : Osamu Dazai
 Ça bulle ! : Steve Jackson et de Randy Pincefort
 Le Collège d'Étrangeville : Templeton
 Défis extrêmes : Gontran
 D.Gray-man : Leny (un patient apparaissent seulement à l'épisode 29 et 30)
 Fate/Apocrypha : Sieg
 Free! - Iwatobi Swim Club  : Rei Ryugasaki
 Generator Rex : Rex
 Highschool of the Dead : Voix diverses
 Initial D : Miyara
 Kenshin le vagabond : Kenshin Himura
 Linus et Boom : Chef des Beebees
 La Loi de Milo Murphy : Milo Murphy
 My Little Pony : Les amies, c'est magique : Braeburn , Thorax
 Naruto : Minato Namikaze
 Naruto Shippuden : Minato Namikaze, Hashirama Senju (enfant)
 Pac-Man et les aventures de fantômes : Clyde
 Le Petit Spirou : Vert'
 Pichi Pichi Pitch : La Mélodie des Sirènes : Yoroshibashi (saison 1 episode 10)
 Pokémon : Saturne, Paul (Saison 11), Niko
 Power Rangers : Samurai : Jayden Shiba
 Puppy In My Pocket : Aventures à Pocketville : Oristolfo dit "Magic"
 Robot Chicken Rick et Morty :  (saison 3)
 Saint Seiya Soul of Gold : Milo du Scorpion
 Sanjay et Craig : Sanjay (, saison 3)
 Star Butterfly : voix additionnelles
 Transformers: Cyberverse : Blurr
 Yu-Gi-Oh! 5D's : voix diverses
 2022 : Human Resources : Gil
 2022 : Pokémon : Les Chroniques d'Arceus : Saturne (mini-série)
}}

 Direction artistique 
 2020 : Les Chroniques de Sherlock 2021 : À la recherche de mon Père Noël''

Notes et références

Liens externes 

Acteur belge
Acteur belge de doublage
Élève du Conservatoire royal de Bruxelles
Naissance en juillet 1983